1816 год известен как год без лета, в Западной Европе и Северной Америке была необычайно холодная погода. До сегодняшнего дня он остаётся самым холодным годом с начала документирования погодных наблюдений. В США его также прозвали «тысяча восемьсот насмерть замёрзший» (eighteen hundred and froze to death).

События 
 В Москве сооружено Садовое кольцо.
 «Год без лета» в Северной Европе и Северной Америке вследствие извержения вулкана Тамбора 1815 года.
 24 марта — в Тукумане открылся конгресс Объединённых провинций Рио-де-ла-Платы для обсуждения вопроса о юридическом оформлении национальной независимости.
 6 мая — испанская армия вступила в Боготу. Начало террора против сторонников независимости Колумбии.
 29 мая — в Пруссии принят дополнительный закон, исключивший все мелкие крестьянские хозяйства из действия эдикта 1811 года о приобретении крестьянами права собственности на землю при условии земельных уступок в пользу помещиков.
 1 июня — консул Парагвая Хосе Гаспар Родригес де Франсия стал Постоянным диктатором Республики, через четыре года переименовав свой пост в Верховного диктатора. На этом посту Франсия, обладая неограниченной властью, находился до своей смерти в 1840.
 2 июля — спасшиеся с французского фрегата «Медуза» прибегли к людоедству после четырёх суток плаванья на плоту, событие вызвало широкий общественный резонанс во Франции.
 9 июля — Конгресс Объединённых провинций Рио-де-ла-Платы в Тукумане торжественно провозгласил полную независимость и суверенитет «Объединённых провинций в Южной Америке» — Аргентина заявила о своей независимости от Испании.
 2 декабря — Договор Сугаули между Непалом и Британией, завершивший англо-непальскую войну 1814—1816 годов: Непал потерял значительную часть своей территории, включая Сикким, Гархвал, Кумаон и большую часть региона Тераи, были установлены его современные восточная и западная границы.
 11 декабря — штат Индиана принят в состав Соединённых Штатов Америки.
 23 декабря — в столице Российской империи городе Санкт-Петербурге учреждён Главный педагогический институт.
 Байрон написал поэму Шильонский узник.
 Э. Т. А. Гофман написал сказку «Щелкунчик и мышиный король».
 Основание тайного «Союза спасения». В движение входило 30 человек. Главные задачи «Статут»: отмена крепостного права и введение конституции.

Наука

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1816 году
 12 января — Уиллис Горман, американский политик и военный (ум. 1876).
 3 февраля — Фредерик Вильям Робертсон, английский теолог.
 19 марта — Йоханнес Йозеф Херман Верхулст, нидерландский композитор и дирижёр.
 3 апреля — Людвиг Маврикий Гиршфельд, польский медик, анатом, доктор медицины (ум. 1876).
 6 апреля — Фридрих Вильгельм Вольф, немецкий скульптор (ум. 1887).
 21 апреля — Шарлотта Бронте, английская писательница.
 21 августа — Шарль Фредерик Жерар, французский химик.
 11 сентября — Карл Цейсс, основатель известной фабрики оптических приборов (ум. 1888).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1816 году
 12 июня — Пьер Франсуа Шарль Ожеро, французский военачальник периода Революционных и Наполеоновских войн, маршал Франции (род. 1757)
 20 июля — Гавриил Романович Державин, русский поэт.
 21 сентября — Маттео Баббини, итальянский оперный певец (род. 1754).
 15 декабря — Самуэл Джонстон, американский политик, сенатор, губернатор Северной Каролины (род. 1733).

См. также

Примечания